L'Aldosa was tot 2010 de naam van twee dorpen in Andorra:

 L'Aldosa de Canillo, parochie Canillo
 L'Aldosa de la Massana, parochie La Massana